Филпот — фамилия. Носители:

 Филпот, Глин Уоррен (1884—1937) — английский художник.
 Филпот, Элизабет (1780—1857) — английский палеонтолог.

См. также 
 Филлпот, или кувшин Тоби, — керамический кувшин в виде сидящего человека.